Visov puede referirse a:

 Visov () es una película rusa. 
 Visovi es una localidad de Croacia.